Josip Pivac (doktor), hrvatski pedagog
 Josip Pivac (rukometaš), hrvatski rukometaš